Финал Кубка России по футболу 2007 года состоялся в воскресенье 27 мая. Победу одержал московский «Локомотив» над ФК «Москва» со счётом 1:0.

Матч транслировался по «Первому каналу».

Путь к финалу 

 Счёт указан по сумме двух сыгранных матчей.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Официальный сайт РФПЛ

Примечания 

Финалы Кубка России по футболу
Футбол в России в 2007 году
Матчи ФК «Локомотив» Москва
Футбольные соревнования в Москве
События 27 мая
Май 2007 года
2007 год в Москве
ФК «Москва»